Mastodon kan have flere betydninger:

 Mastodont – et forhistorisk elefantlignende pattedyr.
 Mastodon (band) – et heavy metal band.
 Mastodon (software) – et socialt netværk og mikro-blogging-værktøj.